Cocceji ist der Name folgender Personen:
 Carl Friedrich Ernst von Cocceji (1728–1780), deutscher Generalmajor und Gesandter
 Heinrich von Cocceji (1644–1719), Professor für Natur- und Völkerrecht an der Universität in Heidelberg

 Karl Ludwig von Cocceji (1724–1808), preußischer Oberregierungspräsident in Glogau 
 Samuel von Cocceji (1679–1755), deutscher Jurist und Großkanzler

Cocceji bezeichnet:
 ein Adelsgeschlecht; siehe Cocceji (Adelsgeschlecht)
 Krzyszczyna (ehemals Cocceji im Landkreis Landsberg a./Warthe, Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe Bogdaniec